Груд — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Груд — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Украина 
 Груд — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.